Trirema (grčki Τριήρεις, latinski triremis, u slobodnom prijevodu "troveslarka") vrsta je ratnog broda koji je dominirao Mediteranom od 7. stoljeće pr. Kr. do 3. stoljeće pr. Kr. Posebno je korišten u Feniciji Antičkoj Grčkoj i Rimu. Ime su dobile prema trima redovima vesala koja su predstavljala osnovno pokretačku snagu, a svakim veslom upravljao je jedan veslač.
Ukupan broj vesala dosizao je brojku i do 170, a dimenzije su okvirno iznosile 40 metara u dužinu s 6 metara na najširem dijelu broda. Sam gaz bio je relativno plitak i dosezao bi 1 metar dubine. Veslači su bili smješteni na tri nivoa s time da je najniži red bio uzdignut tek pola metra od vodene površine.

Kako su trireme uglavom služile kao ratni brodovi bile su opremljene pramčanim brončanim kljunom koji je služio za probijanje protivničkih brodova. Na niskoj palubi bili su smješteni kopljanici i strijelci za obranu broda od neprijateljskog preuzimanja, odnosno za napad prijelazom na protivnički brod.